René II peut correspondre à deux nobles :
 René II de Lorraine, (1451 - 1508).
 René II de Rohan, (? - 1631).

Homonymie